Južnoarapski jezici, podskupina južnosemitskih jezika kojima govori nekoliko malenih naroda na jugu Arapskog poluotoka u Jemenu i Omanu. 

Obuhvaća jezike bathari s oko 200 govornika u Jemenu; harsusi, 1.000 do 2.000 ljudi u Omanu; hobyót, 100 ljudi u Omanu; mehri, preko 130.000 u Omanu, Jemenu i Kuvajtu; shehri ili jibali (jibbali), 25.000 u Omanu; sokotranski (soqotri; 64.000)) na otoku Sokotra i još nekim krajevima.

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

 
Južnosemitski jezici
Jezici po abecedi:J